

Integralne części wsi w Polsce 
 Gęsia – część wsi Leszczydół-Nowiny w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Gęsia – część wsi Donatkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Strugi w Polsce 
 Gęsia – struga, dopływ Parsęty
 Gęsia – struga, dopływ Starej Świny

Zobacz też 
 Gęsia Karczma
 Gęsia Szyja
 Gęsiniec
 ulica Gęsia w Warszawie (po 1945 r. – Mordechaja Anielewicza)